«Поворот винта» () — кинофильм. Одна из многочисленных экранизаций одноимённой новеллы Генри Джеймса. Фильм был номинирован в категории «Лучший фильм» на Международном кинофестивале в Каталонии.

Сюжет 
Эксцентричный богатый джентльмен нанимает молодую женщину в качестве воспитательницы для двух маленьких детей, живущих в уединённом поместье. Приехав туда, она замечает некоторые странности в поведении детей и вскоре узнаёт, что они одержимы призраками бывших слуг — камердинера Питера Квинта и гувернантки мисс Джессел.

В ролях 
 Джулиан Сэндз — мистер Купер
 Пэтси Кенсит — Дженни
 Стефан Одран — миссис Гроуз
 Марианна Фэйтфул — рассказчица
 Оливье Дебрэ — Питер Квинт
 Брайони Брайнд — мисс Джессел

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы ужасов Великобритании
Экранизации произведений Генри Джеймса
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов 1992 года
Фантастические фильмы 1992 года
Фильмы Великобритании 1992 года
Фильмы Франции 1992 года